Markusson ist der Familienname folgender Personen:

 Mattias Markusson (* 1996), schwedischer Basketballspieler
 Thomas Markusson (* 1978), schwedischer Jazzmusiker (Kontrabass, Komposition)

Siehe auch:
 Marcusson
 Markussen